Figarol puede referirse a:

 Figarol, población francesa; o
 Figarol, población española.